Галустов — фамилия армянского происхождения.
 Галустов, Абрам Макиевич (1890 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Галустов, Амбарцум Робертович (род. 1976) — российский учёный в области педагогики, ректор Армавирского государственного педагогического университета (с 2011).
 Галустов, Валерий Завенович (1939—2017) — советский футболист.
 Галустов, Виктор Валерьевич (род. 1961) — советский футболист.

См. также 
 Галуст
 Галустян